Pseudocharopa gowerensis är en snäckart som beskrevs av Tom Iredale 1944. Pseudocharopa gowerensis ingår i släktet Pseudocharopa och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
gowerensis